(Wakayama, 21 de Setembro de 1972) é um ex-futebolista e atualmente treinador de futebol profissional japonês.

Estatística

Futebolistas do Japão
Treinadores de futebol do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Júbilo Iwata
Treinadores do Júbilo Iwata
Treinadores do Sagan Tosu